Войново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Войново — село в Кырджалийской области.
 Войново — село в Силистренской области.

Польша 
 Войново — старообрядческая деревня в Пишском повяте Варминьско-Мазурского воеводства.

Россия 
 Войново — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Войново — село в Меленковском районе Владимирской области.
 Войново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Войново — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Войново — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Войново — село в Болховском районе Орловской области.
 Войново — село в Корсаковском районе Орловской области.
 Войново — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Войново — хутор в Кувшиновском районе Тверской области.
 Войново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Войново-Гора

 Воиново